Второй дивизион чемпионата Уругвая 2012/2013 годов () — 72-й сезон Второго дивизиона чемпионата Уругвая. Он начался 13 октября 2012 года и закончился 20 июля 2013 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Дополнительные матчи за 2-е место

Плей-офф за выход в Примеру

Ссылки 
 Второй дивизион Уругвая 2012/2013 на rsssf.com 
 Второй дивизион Уругвая 2012/2013 на soccerway.com 

2012/2013
Уругвай
Уругвай
Спорт в Уругвае в 2012 году
Спорт в Уругвае в 2013 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2012/2013